Фонтен може да се односи на:

 Фонтен (Вандеја), насељено место у Француској, у департману Вандеја
 Фонтен (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Фонтен (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Фонтен (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна
 Фонтен (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Фонтен“